Manila – a Fülöp-szigetek fővárosa
Manila – település az USA Alabama államában, Dallas megyében
Manila – település az USA Arizona államában, Navajo megyében
Manila – település az USA Colorado államában, Adams megyében
Manila – település az USA Arkansas államában, Mississippi megyében
Manila – település az USA Kalifornia államában, Humboldt megyében
Manila – település az USA Kentucky államában, Johnson megyében
Manila – település az USA Missouri államában, Pettis megyében
Manila – település az USA Nyugat-Virginia államában, Boone megyében
Manila – település az USA Utah államában, Daggett megyében